Кривка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривка — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Кривка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Кривка — село в Усманском районе Липецкой области.
 Кривка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Кривка — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Кривка (река) — река в Грязинском и Усманском районах Липецкой области.

Украина 
 Кривка — село в Самборском районе Львовской области.
 Кривка — выселенное в 1951 году село исторической Дрогобычской области.

Другое 
 Кривка — портопункт в морском порту Мезень

См. также 
 Вторая Кривка — бывшая деревня Сошкинского сельского совета Грязинского района Липецкой области.